Soli () може значити:

Музика 

 Soli — студійний альбом італійського співака і кіноактора Адріано Челентано 1979 року.
 Soli — сингл Адріано Челентано, випущений у 1979 році. Також пісня увійшла до репертуару італійського композитора Тото Кутуньйо, музику до якої написав він.